Środowisko – podstawowe pojęcie w ekologii
 Środowisko przyrodnicze – środowisko geograficzne, środowisko naturalne
 Środowisko elektromagnetyczne
 Środowisko materialne
 Środowisko niewidzialne 
 Środowisko nieprzewodzące
 Środowisko społeczne
 Środowisko kulturowe
 Środowisko sedymentacyjne
 Środowisko uruchomieniowe programu
 Zintegrowane środowisko programistyczne
 Środowisko graficzne